На́тали Джоа́нна Эмма́нуэль (; род. 2 марта 1989, Саутенд-он-Си, Эссекс, Англия) — британская актриса. Наиболее известна по роли помощницы Дейенерис Таргариен Миссандеи в телесериале HBO «Игра престолов» и Рамзи в серии фильмов «Форсаж».

Ранняя жизнь и образование 
Отец Натали Эммануэль наполовину сент-люсиец, наполовину англичанин, а мать наполовину англичанка, наполовину доминиканка. У неё есть сводная сестра Луиза (). Она посещала Школу Святой Хильды () в Вестклиффе-он-Си с трёх до одиннадцати лет, а с двенадцати лет училась в Старшей школе Вестклиффа для девочек ().

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы Великобритании